Сен-Мар

Персоналии 
 Сен-Мар, Анри Куаффье де Рюзе (, 1620—1642) — миньон Людовика XIII.

Топонимы 
 Сен-Мар () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Сен-Мар () — коммуна во французском департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Мар () — коммуна во французском департаменте Сена и Марна.
 Сен-Мар () — коммуна во французском департаменте Сомма.
 Сен-Мар () — коммуна во французском департаменте Эна.

См. также 
 Cinq-Mars